Александр Петрович Бурков (1885 — 1928) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из дворян Оренбургской губернии. Сын капитана.

Окончил 2-й Оренбургский кадетский корпус (1903) и Константиновское артиллерийское училище (1905), откуда выпущен был подпоручиком во 2-ю Туркестанскую артиллерийскую бригаду.

17 августа 1910 года переведен в 4-й Туркестанский стрелковый артиллерийский дивизион. В 1912 году окончил Николаевскую военную академию по 2-му разряду и был откомандирован в свою часть. Произведен в поручики 29 августа 1908 года, в штабс-капитаны — 31 августа 1912 года.

С началом Первой мировой войны был причислен к Генеральному штабу. 12 октября 1915 года произведен в капитаны с переводом в Генеральный штаб и назначением старшим адъютантом штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

17 мая 1917 года назначен исправляющим должность штаб-офицера для поручений по авиации отдела генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии, а 15 августа того же года произведен в подполковники с утверждением в должности.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России, в Добровольческой армии — с 13 ноября 1918 года. Во ВСЮР и Русской армии — начальник штаба авиационной группы, полковник. Эвакуировался из Крыма на судне «Сцегед». На 18 декабря 1920 года — во 2-й роте Авиационного батальона Технического полка в Галлиполи.

В эмиграции в Турции. Умер в 1928 году в Константинополе. Похоронен на греческом кладбище Шишли.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 22.10.1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 22.04.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 28.05.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 8.12.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (Приказ по Кавказскому фронту от 13.05.1918, № 139)
 старшинство в чине капитана с 9 августа 1913 (ВП 20.12.1916)

Источники 
 
 Альбом кавалеров ордена св. великомученика и победоносца Георгия и георгиевского оружия. — Белград, 1935.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 64.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Выпускники 2-го Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Турции
Похороненные на кладбище Шишли